Per l'embarcació, vegeu Galiota
 Per al mariner, vegeu Galiot (mariner)

Referències